Le Bouregreg  est un réseau ferroviaire de transport en commun desservant les gares de Rabat et son agglomération.

Caractéristiques 
La plage horaire s'étend de 5 h à 22 h avec une fréquence d'un train toutes les 15 minutes.

Gares

Carte du réseau

Notes et références

Voir aussi

Articles connexes 
 Transport ferroviaire au Maroc
 Al Bidaoui
 ONCF

Liens externes    
 
 

Rabat
Transport à Salé
Transport à Rabat
Transport ferroviaire au Maroc